Kolumbija
 Tota (jezero), izvor rijeke Upía (rijeka)
 Tota (grad)